Agència Catalana de l'Aigua, agència pública dedicada a la gestió de l'aigua desenvolupant competències de la Generalitat de Catalunya.
 Àrea Central d'Anàlisi, àrea d'anàlisi de la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra.
 Arxiu de la Corona d'Aragó, dipòsit documental de les institucions de l'antiga Corona d'Aragó.
 Air Canada, aerolínia nacional del Canadà.
 Fundació ACA, Àrea Creació Acústica.
 Associació Catalana d'Asexuals